Blue Lagoon kan avse:

 Blue Lagoon (musikgrupp) – ett tyskt reggae-popband

Fiktion 
 The Blue Lagoon – en novel av Henry De Vere Stacpoole från 1908, se Den blå lagunen (bok)
 The Blue Lagoon (film, 1923) – en stumfilm baserad på romanen, med Molly Adair och Dick Cruickshanks
 The Blue Lagoon – en film baserad på romanen med Jean Simmons och Donald Houston, se Blå lagunen (1949)
 The Blue Lagoon –  en remake av filmen över med Brooke Shields och Christopher Atkins, se Den blå lagunen (1980)
 Return to the Blue Lagoon – en uppföljare från 1991 till filmen från 1980 med Milla Jovovich och Brian Krause, se Tillbaka till den blå lagunen
 Blue Lagoon: The Awakening – en TV-film från 2012

Se även 
 Blå lagunen – ett geotermiskt spa på Island
 Laguna Azul – ortnamn på spanska som betyder "Blue Lagoon"